Identificiranje ima više značenja:
 identificiranje (psihologija) u psihologiji znači "poistovjećivanje";
 identificiranje (kriminalistika) u kriminalistici znači utvrđivanje nečijeg identiteta.